Эта статья о музыкальном коллективе, созданном как продолжение. Об ансамбле 1969—2003 г.г см. «Песняры»

Белорусский государственный ансамбль «Песняры» — вокально-инструментальный ансамбль. 
Заслуженный коллектив Республики Беларусь с 2022 года.. Коллектив,основанный Владимиром Мулявиным в 1969 году как ВИА "Песняры" «Песняры» В. Г. Мулявина в 1990-х годах получил статус государственного ансамбля . Управляется Министерством культуры и признан в Республике Беларусь официальным правопреемником «Песняров» . Имеет статус государственного.

Борьба за использование бренда 
После смерти Владимира Мулявина в 2003 году стали появляться другие группы, использующие слово «Песняры» в названии и использующие репертуар старых «Песняров». Министерство культуры Республики Беларусь дало такой комментарий ситуации:

В 2011 году государственный ансамбль, борясь с российским OOO «Песняры» за использование бренда, получил свидетельство Роспатента на регистрацию марки «Песняры», действующее в странах Мадридской конвенции.

Оценка творчества

Участники ансамбля

По данным сайта ПЕСНЯРЫ.com, в ансамбле участвуют или участвовали следующие артисты:

Действующий состав 
 Роман Козырев — директор-художественный руководитель; клавишные, вокал, композиция, аранжировка (с 2003 — по наст. вр.);
 Олег Железняков — вокал, акустическая гитара, композиция, аранжировка (с 2003 — по наст. вр.);
 Александр Филипенко — главный звукорежиссер (с 2020 — по наст. вр.).
 Юрий Туровец — барабаны (с 2012 — по наст. вр.);
 Сергей Боёк — вокал, бас гитара (с 2012 — по наст. вр.);
 Артур Михайлов — вокал (с 2014 — по наст. вр.);
 Игорь Дударчик — вокал (с 2016 — по наст. вр.);
 Сергей Горбацкий — вокал, гитара (с 2018 — по наст. вр.);

Бывшие участники 
 Аркадий Ивановский — гитара (с 2003 — по 2004);
 Валерий Скорожонок — вокал (с 2003 — по 2012);
 Вячеслав Шарапов — клавишные, аранжировка, композиция, стихи (с 2003 — по 2017);
 Петр Елфимов — вокал (с 2003 — по 2004);
 Сергей Шкурдзе — ударные (с 2003 — по 2013);
 Андрей Щитковец — бас-гитара, бэк-вокал, композиция (с 2003 — по 2012);
 Владимир Владимирович Мулявин — альт (с 2004 — по 2005);
 Александр Камлюк — гитара, вокал (с 2004—2007);
 Вячеслав Исаченко — вокал, гитара (с 2005 — по 2012);
 Владимир Бодунов — скрипка (с 2006 — по 2009)
 Леонид Веренич — гитара (с 2008 — по 2012);
 Андрей Усанов — вокал (с 2008 — по 2012);
 Денис Пацевич — вокал (с 2012 — по 2014);
 Александр Пода — гитара (с 2012 — по 2015);
 Андрей Соколов — ударные (2012);
 Николай Григорьевич Потрусов — клавишные, аранжировка (с 2016 — по 2018);
 Ян Женчак — вокал (с 2018 - по 2020).
 Александр Жих - вокал, духовые и народные инструменты (с 2006 - по 2020)
 Борис Гридин — главный звукорежиссер (с 2008 - по 2020).

Дискография

Сольные альбомы 
 2007 - Распавядальная (West Records)
 2009 - Вольнаму – воля (West Records)
 2009 - Спадчына (West Records)
 2011 - Шчаслiвасць ()
 2015 - Прысвячэнне Майстру... ()
 2015 - Хмель молодой ()
 2018 - Продолжение ()
 2020 - Концерт к 50-летию ансамбля аудио и DVD ()
 2021 - Ты прыйдзi ка мне каханнем ()

Примечания 

Музыкальные коллективы Белоруссии
Песняры